Течалута де Монтенегро има више значења:

 Општина Течалута де Монтенегро (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Течалута де Монтенегро (Течалута де Монтенегро, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику